Seewiesengraben ist ein Gewässername:
 Seewiesengraben (Andelsbach), linker Zufluss des Andelsbachs (zur Ablach) in Illmensee, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Seewiesengraben (Bibart), rechter Zufluss der Bibart bei Bruckhof, Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Seewiesengraben (Brenz), rechter Zufluss der Brenz bei Hermaringen, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Seewiesengraben (Erlenbach), linker Zufluss des Erlenbachs in Assamstadt,  Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Seewiesengraben (Essach), Abfluss des Holzweihers und rechter Zufluss der Essach bei Neukirch, Bodenseekreis, Baden-Württemberg, die über die Haslach zur Unteren Argen entwässert
 Seewiesengraben (Lein), rechter Zufluss zur Lein im Aichstruter Stausee  bei Eckartsweiler, Stadt Welzheim, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Seewiesengraben (Mühlbach, Ehrstädt), rechter Zufluss des Mühlbachs (zum Insenbach) in Ehrstädt, Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Seewiesengraben (Mühlbach, Steinach am Wald), linker Oberlauf des Mühlbachs (zum  Karrachbach, zum Kreuthbach, zur Altmühl) bis unterhalb von Steinach am Wald, Gemeinde Geslau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Seewiesengraben (Seltenbach), linker Zufluss des Seltenbach-Oberlaufs Sandgraben bei Baisingen, Stadt Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Seewiesengraben (Wörnitz),  rechter Zufluss der Wörnitz bei Oberwörnitz, Gemeinde Wörnitz im Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Seewiesenbach